Daniel Pearson peut faire référence à :

  (1996-), acteur anglais et présentateur
  (1982-), musicien et auteur-compositeur anglais
 Daniel Pearson (1994-), coureur cycliste britannique

Voir aussi

Source de la traduction 

Homonymie de personnes